Чка́лова — женская форма фамилии Чкалов, также — название объектов, названных в честь легендарного советского лётчика В. П. Чкалова:
 Чкалова, Валерия Валерьевна (1935—2013) — кандидат технических наук, член Союза журналистов России, дочь Героя Советского Союза Валерия Павловича Чкалова.

Населённые пункты 
 Чкалова — посёлок в Троицком районе Челябинской области.
 Чкалова — хутор в Мясниковском районе Ростовской области.
 Чкалова — хутор в Брюховецком районе Краснодарского края.
 Чкалова — хутор в Тихорецком районе Краснодарского края.

См. также 

 Улица Чкалова

 Остров Чкалова
 Посёлок имени Чкалова
 Санаторий имени В. П. Чкалова
 Посёлок санатория имени В. П. Чкалова
 Чкаловец
 
 Чкалов
 Чкаловка
 Чкалово
 Чкаловск
 Чкаловская
 Чкаловский
 Чкаловское